Wessington (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Wessington – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
Gminy w USA:
 Wessington (ang. Wessington Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle